Эдхя́м (Эдге́м) Рахи́мович Те́нишев (; 25 апреля 1921, Пенза — 11 июля 2004, Москва) — советский и российский лингвист-тюрколог, монголовед. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1984). Заведующий отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН. Главный редактор журнала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков».

Биография 
Родился 25 апреля 1921 года в Пензе в татарской семье. Когда ему исполнилось 10 лет, его родители переехали в Джалал-Абад (Киргизская ССР), где будущий учёный и окончил школу.

Несмотря на то, что свою жизнь он связал с языкознанием и этнографией, первым вузом, куда он поступил, был Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. После Великой Отечественной войны Э. Р. Тенишев стал студентом восточного факультета Ленинградского государственного университета.

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию по уйгурскому языку памятника «Сутра золотого блеска» и поступил на работу в Институт языкознания АН СССР. Затем последовала длительная командировка в КНР, связанная со сбором материала по тюркским языкам и их диалектам на территории этой страны. После своего возвращения в Москву в 1959 году Эдхям Рахимович написал ряд работ по древнеуйгурскому, саларскому, сарыг-югурскому языкам и уйгурским диалектам, провёл систематизацию накопленного за время пребывания в Китае материала.

В 1969 году Э. Р. Тенишевым защищена докторская диссертация по теме «Строй саларского языка»; также в это время он продолжил изучение древнетюркских памятников литературы и тюркских языков. Важным событием для тюркологии стала начавшаяся работа над четырёхтомной коллективной монографией «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков».

Тенишев — автор 60 научных работ. Он принимал участие в составлении Древнетюркского словаря. В 1995 году вышли этнографические дневники его путешествий по Синьцзяну, Тибету и Центральному Китаю, в которых он дал описание духовной и материальной культуры местного населения.

Через год после смерти тюрколога вышла книга «Эдгем Рахимович Тенишев. Жизнь и творчество», составленная женой учёного Еленой Александровной Тенишевой, которая дневники мужа вместе с ценным фотографическим материалом передала Кунсткамере.

Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Память 
 В Казани названа улица его именем.

Монографии 
 Саларский язык. М., 1963;
  (в соавт. с ).
 
 Строй сарыг-югурского языка. М., 1976;
 
  (в соавт. с ,  и др.).
  (в соавт. с ,  и др.).
  (в соавт. с ,  и др.).
  (в соавт. с ,  и др.).
 Уйгурский диалектный словарь. М., 1990;
 У тюркских народов Китая. (Дневники 1956—1958 гг.). М., 1995;
 Древнекыргызский язык. Бишкек, 1997;

Статьи 
 
  (в соавт. с Фэн Цзя-шэн).

Награды 
 Орден Турецкой Республики «За заслуги» (Турция, 14 января 1998 года).
 Орден «Данакер» (Киргизия, 19 мая 2001 года) — за большой научный вклад в развитие тюркологии и кыргызского языкознания, взаимообогащение национальных культур .

Примечания

Литература 
 Дыбо А. В. Член-корреспондент РАН Э. Р. Тенишев // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 3;

Ссылки 
 
 Биография  на сайте «Тюркологические публикации»
 Биография на сайте «Кумыкский мир»
 Статья в «Чувашской энциклопедии»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Дыбо А. В., Мусаев К. М., Чеченов А. А. Э. Р. Тенишев (к 70-летию)
 
 Дыбо А. В., Шеймович А. В. Эдхям Рахимович Тенишев (1921—2004)
 
 Бахревский В. А. Эдхям Тенишев и его наука 
 
 Бахмутов А. Кому помешало культурно-историческое наследие князей Тенешевых
 Дыбо А. В., Галяутдинов И. Г., Псянчин Ю. В. Жизнь, отданная науке 
 Юсупов Р. Тенишев
 Наследие великого тюрколога

Отдельные публикации 
 О языке калмыков Иссык-Куля
 К изучению тюркских языков Крыма
 Магия древних знаков и чудачество казанского исследователя тюркских алфавитов  (о работах Ф. К. Мазитова)

Родившиеся в 1921 году
Родившиеся 25 апреля
Лингвисты СССР
Востоковеды СССР
Тюркологи СССР
Лингвисты России
Востоковеды России
Тюркологи России
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института языкознания РАН
Заслуженные деятели науки Татарской АССР
Заслуженные деятели науки Башкирской АССР
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Члены РАЕН
Похороненные на Хованском кладбище
Кавалеры Ордена Турецкой Республики «За заслуги»